Fetească est le nom de divers vins roumains :
Fetească albă (Weiße Mädchentraube)
Fetească muskatnaia
Fetească neagră ou Pucelle noire
Fetească regală ou Königsast (Königliche Mädchentraube)

Viticulture en Roumanie